Die Cash Converters Players Championship Finals 2011 war die vierte Austragung des von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Darts-Majorturniers. Es war das Finale der vergangenen Players Championship-Saison und wurde vom 8. bis zum 11. Dezember 2011 im Doncaster Dome in der englischen Stadt Doncaster ausgetragen. Da die Players Championship Finals ab diesem Jahr ans Ende der Saison verlegt wurden, fand das Turnier 2011 zweimal statt.

Titelverteidiger war der Engländer Phil Taylor, welcher nur sein Auftaktmatch gewinnen konnte. Den Turniersieg sicherte sich am Ende Landsmann Kevin Painter, welcher gegen den Waliser Mark Webster mit 13:9 gewinnen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bei dem Turnier war jeder der Teilnehmer gesetzt. In der ersten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 11 Legs. In der zweiten Runde waren 8 Legs zum Sieg nötig. Im Viertelfinale lautete die Distanz: Best of 17 Legs. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 19 Legs ausgetragen, während im Finale über die Distanz Best of 25 Legs der Sieger gekürt wird.

Teilnehmer 
Für die Players Championship Finals 2011 (2) waren die besten 32 Spieler der PDC Players Championship Order of Merit nach dem letzten Turnier der Players Championships 2011 qualifiziert.

  Justin Pipe
  Gary Anderson
  Paul Nicholson
  Wes Newton
  John Part
  Ronnie Baxter
  Phil Taylor
  Vincent van der Voort
  Dave Chisnall
  Mervyn King
  Jamie Caven
  Mark Walsh
  Peter Wright
  James Wade
  Colin Osborne
  Mark Webster
  Steve Beaton
  Kevin Painter
  Andy Smith
  Denis Ovens
  Mark Hylton
  Scott Rand
  Colin Lloyd
  Alan Tabern
  Co Stompé
  Terry Jenkins
  Raymond van Barneveld
  Wayne Jones
  Richie Burnett
  Steve Brown
  Michael van Gerwen
  John Henderson

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Endergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2011 (Dezember)
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in Purfleet